Butschky steht für:

 Samuel von Butschky, Schriftsteller und Dichter der Barockzeit
 Butschky (Nowhorod-Siwerskyj) (kyrillisch Бучки), Dorf in der Ukraine (Oblast Nowhorod-Siwerskyj, Rajon Nowhorod-Siwerskyj)
 Butschky (Malyn) (kyrillisch Бучки), Dorf in der Ukraine (Oblast Schytomyr, Rajon Malyn)